Linceo – personaggio della mitologia greca, figlio di Afareo ed Arene e fratello gemello di Idas. Fu uno degli Argonauti
 Linceo (o Linco) – personaggio della mitologia greca, cercò di uccidere Trittolemo ma fu trasformato in lince
 Linceo – personaggio della mitologia greca, un Egittide sposo di Ipermnestra (una Danaide) e padre di Abante
 Linceo – personaggio della mitologia romana, un guerriero troiano che seguì Enea nel Lazio. Fu ucciso da Turno
 Linceo – personaggio della mitologia greca, uno dei cinquanta cani di Atteone
 Linceo – personaggio della mitologia greca, un Eraclide, figlio di Eracle e di Tifise, una delle figlie di Tespio
 Linceo – personaggio della mitologia greca, un re della Tracia, marito di Latusa, ed amico di Procne. Tereo gli diede Filomela dopo aver rapito la sorella di sua moglie

Note